Литературный институт:

 Литературный институт имени А. М. Горького — высшее учебное заведение, действующее в Москве с 1933 года.
 Высший литературно-художественный институт имени В. Я. Брюсова — специальное высшее учебное заведение в Москве с 1921 по 1925 год.
  — польское эмигрантское издательство в 1946 году в Риме, в 1947 году переведено в Мезон-Лафит.